Die Liste der Bürgermeister von Philadelphia bietet einen Überblick aller seit 1691 gewählten und kommissarischen Bürgermeister von Philadelphia, der größten Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Der Bürgermeister ist Hauptgeschäftsführer der Stadtverwaltung von Philadelphia; derzeitiger Amtsträger ist seit 2016 der Demokrat Jim Kenney.

Liste der Bürgermeister

Weblinks 

 Büro des Bürgermeisters

!Burgermeister
!
Philadelphia
Burgermeister Philadelphia